El término pintor puede hacer referencia a:

 Pintor (artista), persona que realiza pintura artística, expresión de conceptos mediante la combinación de dibujo y colores sobre una superficie.
 Pintor (profesión), persona que tiene por profesión la decoración de superficies interiores o exteriores mediante la aplicación de pintura.

Enlaces externos